De Sluis (Terneuzen), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Terneuzen
 De Sluis (Tholen), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Tholen